Le district de Muri est un district du canton d'Argovie en Suisse.

Le district compte 20 communes pour une superficie de 138,96 km² et une population de  habitants (en ).

Communes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canton d'Argovie
 Districts du canton d'Argovie
 Communes du canton d'Argovie

Lien externe 
 

District dans le canton d'Argovie